Перез има више значења:

 Перез
 Перез, Естадо 29 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Перез, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Перез (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику